Llista dels 320 municipis del departament francès de l'Alier (03).

Alier